Владимир Николаевич Мельников (10 декабря 1944 — 25 февраля 2016, Львов, Украина) — советский и российский тренер по биатлону, заслуженный тренер России.

Биография 
Работол тренером клуба СКА г. Новосибирска.

В числе его воспитанников:
 Сергей Булыгин, ЗМС, чемпион Олимпийских игр,
 Владимир Артемьев, МСМК, неоднократный чемпион мира,
 Сергей Данч, МСМК неоднократный чемпион СССР и Вооруженных Сил, 3-кратный чемпион мира,
 Александр Никифоров, МСМК, заслуженный тренер России, заслуженный работник физической культуры.

В последние годы являлся начальником спортивной базы олимпийской подготовки сборной Украины по биатлону «Тыссовец».

Был похоронен в Новосибирске.

Награды и звания 
Заслуженный тренер России, кавалер ордена Красной звезды.

Источники 
 http://novosib-sport.ru/?menu=4310
 https://www.nsk.kp.ru/online/news/2316788/
 http://alexander-tikhonov.ru/news/news/?id=2452